Der Dreiband-Weltcup 1995/8 war das dritte BWA-Weltcup-Turnier im zehnten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 1. bis zum 3. Dezember
1995 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Antwerpen statt. Es war das elfte Dreiband-Weltcup-Turnier in Belgien.

Geschichte 
Erstmals konnte der belgische Rekord-Weltmeister Raymond Ceulemans ein Weltcup-Turnier in seinem Heimatland gewinnen. Es war sein neunter und letzter Weltcupsieg. Im Finale setzte er sich mit 3:1 Sätzen gegen Marco Zanetti durch. Das ist umso bemerkenswerter, weil er das Turnier auch als Organisator ausrichtete. Das Turnier war geprägt von Favoritensterben. Außer Ceulemans schieden nach und nach alle Bestplatzierten der BWA-Weltrangliste aus. Somit übernahm vor dem letzten BWA-Weltcup in Istanbul der Belgier die Führung vor Torbjörn Blomdahl und Dick Jaspers.
  
Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup-Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

gesetzte BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Raymond Ceulemans
  Semih Saygıner

nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer

Wildcards international:
  Ryūji Umeda
  Antoine Suu

Wildcards national:
  Paul Stroobants
  Kurt Ceulemans

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich zehn Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste (Stand 1. September des laufenden Jahres) sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994.)

Ab diesem Jahr wurde kein Qualifikationsturnier mehr ausgetragen.

Qualifikationsrunde 
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zehn Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1995 8
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Antwerpen